Risusaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Risusaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Risusaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar